

Toponyme 
 Bontebok, village néerlandais de la commune de Heerenveen, en Frise.

Zoologie 
 Bontebok ou Blesbok, mammifère de la famille des bovidés.

Homonymie de toponyme